Day kan syfta på:

 Day (auktor) – ett auktorsnamn för Francis Day

Geografi

Antarktis 

 Day (ö i Antarktis, lat -67,25, long -67,72), 
 Day (udde),

USA 

 Day, Florida – en ort Florida, Lafayette County, 
 Day (ö i USA, Oregon), Lane County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar